Habeas corpus désigne une liberté fondamentale, celle de ne pas être emprisonné sans jugement (contraire de l'arbitraire qui permet d'arrêter n'importe qui sans raison valable). Il peut aussi désigner :

 Habeas Corpus, comédie du cinéma muet américain de James Parrott, sortie en 1928
 Habeas Corpus, groupe de rapcore espagnol, originaire de Madrid
 Habeas corpus numérique, concept désignant les normes qui ont vocation à concilier les nouvelles technologies avec le respect des libertés individuelles